Bongé ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard von Bongé (1879–1967), deutsche Malerin
 Walter von Bongé (1868–1916), deutscher Maler